

Patronymie

 Brianne Theisen-Eaton (1988-), athlète canadienne, spécialiste des épreuves combinées.
 Jo Theisen, tireur sportif suisse.
 Matthias Theisen (1885-1933), syndicaliste et homme politique allemand, victime du nazisme.

Patronyme allemand